Příjmení Battin nosí více různých osob:

 Brad Battin (* 1975) – australský politik
 James Franklin Battin (1925–1996) – americký politik
 Jim Battin (* 1962) – americký politik
 Joe Battin (1851–1937) – americký baseballista
 Skip Battin (1934–2003) – americký hudebník
 Wendy Battin (* 1953) – americká básnířka